Johann Ebeling ist der Name folgender Personen:

* Johann Ebeling (Ratsherr) († 1509), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Johann Dietrich Philipp Christian Ebeling (1753–1795), deutscher Arzt und Übersetzer 
 Johann Georg Ebeling (1637–1676), deutscher Komponist
 Johann Just Ebeling (auch Johann Justus Ebeling; 1715–1783), deutscher Pastor 

Siehe auch:
 Hans Ebeling